Condamine (Ain)
 Condamine (Jura)

Desambiguações de topônimos